Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6–1, 6–2, 6–7(7-9), 7–5.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Jared Palmer (Semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (Finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (Quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (Secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (Campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinali)
 Martin Damm /  Cyril Suk (Quarti di finale)
 David Prinosil /  David Rikl (Quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (Terzo turno)
 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (Secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (Secondo turno)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (Terzo turno)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (Primo turno)
 Julien Boutter /  Sjeng Schalken (Terzo turno)
 Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (Terzo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Gastón Etlis (Primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2002
ATP Tour 2002